Anton Zupančič je osebno ime več znanih Slovencev:

 Anton Zupančič (1841—1915), duhovnik in teološki pisec
 Anton Zupančič (1927—2003), generalpodpolkovnik JLA
 Anton Zupančič